Den Namen Musée des Arts décoratifs tragen mehrere Kunstgewerbemuseen in Frankreich:

 Musée des Arts décoratifs (Paris)
 Musée des Arts décoratifs (Saumur)
 Musée des Arts décoratifs de Strasbourg
Musée des Tissus (Lyon), bis 2018 Musée des Tissus et des Arts décoratifs